I. (Bretagne-i) Péter (1191–1250) breton herceg
II. (Bretagne-i) Péter (1418–1457) breton herceg
Pierre Choque (1450 körül–1530), 1523-ban felveszi a Pierre dit Bretagne (Bretagne-i Péter) nevet, Bretagne-i Anna francia királyné heroldja, aki Magyarországra kísérte Franciaországból Candale-i Annát, II. Ulászló magyar és cseh király harmadik feleségét